Rok po roce byl rozhlasový dokumentární cyklus, vysílaný v týdenní periodicitě stanicí Český rozhlas 6.  Jednotlivé díly trvají 30 minut. Kronikou dvacátého století v Československu provázeli Petruška Šustrová, Petr Koura a Josef Mlejnek. Cyklus měl původně pojednávat pouze o druhé polovině století. Po jeho skončení se však tvůrci rozhodli pokračovat i první polovinou. Seznam odvysílaných dílů není řazen podle data vysílání, ale chronologicky podle probíraných let. Některé významné roky jsou pokryty více než jedním dílem. Pořad byl vysílán do února 2009.

Přehled odvysílaných dílů

Reference

Externí odkazy 
 Rok po roce  na stránkách Českého rozhlasu

Pořady Českého rozhlasu